est une expression anglaise qui peut faire référence à :

 , album de  sorti le  ;
 , album de Jaki Graham sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1990 ;

 , album d' sorti en 1997 ;
 , album d' sorti le  ;

 , album d' sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 Greatest Hits: Live at the House of Blues, album de  sorti le  ;

 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti en 1986 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , compilation du groupe  sorti le  ;
 , album des  sorti en  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album live des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album des  sorti en 1993 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ();
 , album de  sorti le  ;

Voir aussi